Another Time, Another Place kan syfta på:

 Another Time, Another Place (sång) – ett stycke musik av rockguppen U2, lanserat på albumet Boy
 Another Time, Another Place (musikalbum) – ett musikalbum av sångaren Bryan Ferry
 Another Time, Another Place – en brittisk film från 1958 med Sean Connery och Lana Turner, se Kärlek och fruktan.
 Another Time, Another Place (film, 1983) – en brittisk film från 1983